Либрес има више значења:

 Општина Либрес (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Либрес (Сан Себастијан Тлакотепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику